Do soutěže mužské dvouhry na newyorském US Open 2004 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z kvalifikačního turnaje postoupilo osmnáct hráčů, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a dva jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byla americká světová dvojka Andy Roddick, který podlehl ve čtvrtfinále švédskému hráči Joachimu Johanssonovi.

Premiérový titul na US Open vyhrál první hráč světa Roger Federer. Stal se tak desátým tenistou, jenž dokázal získat tři grandslamy během jediné sezóny. Ve čtvrtfinále svedl dramatický boj proti dvojnásobnému šampiónu turnaje Andremu Agassimu. Rozhodoval až pátý set, jenž získal ve svůj prospěch a po výsledku 6–3, 2–6, 7–5, 3–6 a 6–3, prošel mezi poslední newyorskou čtyřku.

V semifinále Federer neztratil ani jeden set s Britem Timem Henmanem. Ve finále pak zdolal šampiona z roku 2001 Lleytona Hewitta z Austrálie, kterému v jednom z nejjednoznačnějších finále uštědřil dva „kanáry“ 6–0, 7–6 a 6–0. V historii newyorského grandslamu tak poprvé od roku 1884 hráč vyhrál dva finálové sety bez ztráty gamu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2004